Іванівка — найпоширеніша назва населених пунктів в Україні. Таких населених пунктів 121.

Мікрорайони:
 Іванівка — мікрорайон у місті Харків
 Іванівка — житловий район у місті Кривий Ріг, колишнє село
 Іванівка — район на південному заході міста Краматорськ, колишнє село

Селища міського типу:
 Іванівка — Луганська область, Ровеньківський район
 Іванівка — Одеська область, Березівський район
 Іванівка — Херсонська область, Генічеський район

Села:
 Іванівка — Автономна Республіка Крим, Ленінський район
 Іванівка — Автономна Республіка Крим, Нижньогірський район
 Іванівка — Автономна Республіка Крим, Сакський район
 Іванівка — Автономна Республіка Крим, Сімферопольський район
 Іванівка — Вінницька область, Вінницький район
 Іванівка — Вінницька область, Гайсинський район
 Іванівка — Волинська область, Луцький район, Берестечківська міська громада
 Іванівка — Волинська область, Луцький район, Рожищенська міська громада
 Іванівка — Волинська область, Володимирський район
 Іванівка — Волинська область, Ковельський район
 Іванівка — Дніпропетровська область, Кам'янський район
 Іванівка — Дніпропетровська область, Криворізький район, Лозуватська сільська громада, Гейківська сільська рада
 Іванівка — Дніпропетровська область, Криворізький район, Лозуватська сільська громада, Софіївська сільська рада
 Іванівка — Дніпропетровська область, Дніпровський район, Чумаківська сільська громада
 Іванівка — Дніпропетровська область, Дніпровський район, Петриківська селищна громада
 Іванівка — Дніпропетровська область, Нікопольський район
 Іванівка — Дніпропетровська область, Синельниківський район, Іларіонівська селищна громада
 Іванівка — Дніпропетровська область, Синельниківський район, Раївська сільська громада
 Іванівка — Дніпропетровська область, Синельниківський район, Васильківська селищна громада
 Іванівка — Дніпропетровська область, Синельниківський район, Межівська селищна громада
 Іванівка — Донецька область, Волноваський район
 Іванівка — Донецька область, Покровський район, Шахівська сільська громада
 Іванівка — Донецька область, Покровський район, Гродівська селищна громада
 Іванівка — Донецька область, Краматорський район, Лиманська міська громада
 Іванівка — Донецька область, Краматорський район, Черкаська селищна громада
 Іванівка — Донецька область, Кальміуський район
 Іванівка — Житомирська область, Звягельський район
 Іванівка — Житомирська область, Житомирський район, Березівська сільська громада
 Іванівка — Житомирська область, Житомирський район, Хорошівська селищна громада
 Іванівка — Житомирська область, Коростенський район, Ушомирська сільська громада
 Іванівка — Житомирська область, Коростенський район, Лугинська селищна громада
 Іванівка — Житомирська область, Коростенський район, Малинська міська громада
 Іванівка — Запорізька область, Бердянський район
 Іванівка — Запорізька область, Василівський район
 Іванівка — Запорізька область, Мелітопольський район
 Іванівка — Запорізька область, Пологівський район, Розівська селищна громада
 Іванівка — Запорізька область, Пологівський район, Токмацька міська громада
 Іванівка — Івано-Франківська область, Калуський район
 Іванівка — Київська область, Білоцерківський район, Узинська міська громада
 Іванівка — Київська область, Білоцерківський район, Ставищенська селищна громада
 Іванівка — Київська область, Обухівський район, Миронівська міська громада
 Іванівка — Київська область, Обухівський район, Кагарлицька міська громада
 Іванівка — Кіровоградська область, Кропивницький район, Гурівська сільська громада
 Іванівка — Кіровоградська область, Кропивницький район, Кетрисанівська сільська громада
 Іванівка — Кіровоградська область, Кропивницький район, Олександрівська селищна громада
 Іванівка — Кіровоградська область, Кропивницький район, Соколівська сільська громада
 Іванівка — Кіровоградська область, Голованівський район
 Іванівка — Кіровоградська область, Новоукраїнський район, Новомиргородська міська громада
 Іванівка — Кіровоградська область, Новоукраїнський район, Рівнянська сільська громада
 Іванівка — Кіровоградська область, Олександрійський район, Великоандрусівська сільська громада
 Іванівка — Кіровоградська область, Олександрійський район, Олександрійська міська громада
 Іванівка — Кіровоградська область, Олександрійський район, Петрівська селищна громада
 Іванівка — Луганська область, Довжанський район
 Іванівка — Луганська область, Сватівський район
 Іванівка — Львівська область, Львівський район
 Іванівка — Миколаївська область, Вознесенський район, Южноукраїнська міська громада
 Іванівка — Миколаївська область, Вознесенський район, Братська селищна громада
 Іванівка — Миколаївська область, Вознесенський район, Веселинівська селищна громада
 Іванівка — Миколаївська область, Вознесенський район, Мостівська сільська громада
 Іванівка — Миколаївська область, Вознесенський район, Єланецька селищна громада
 Іванівка — Миколаївська область, Миколаївський район, Степівська сільська громада
 Іванівка — Миколаївська область, Миколаївський район, Нечаянська сільська громада
 Іванівка — Миколаївська область, Миколаївський район, Куцурубська сільська громада
 Іванівка — Миколаївська область, Первомайський район
 Іванівка — Одеська область, Березівський район
 Іванівка — Одеська область, Подільський район, Любашівська селищна громада
 Іванівка — Одеська область, Подільський район, Окнянська селищна громада
 Іванівка— Одеська область, Роздільнянський район, Затишанська селищна громада
 Іванівка — Одеська область, Роздільнянський район, Новоборисівська сільська громада
 Іванівка — Полтавська область, Кременчуцький район
 Іванівка — Полтавська область, Лубенський район
 Іванівка — Полтавська область, Миргородський район
 Іванівка — Полтавська область, Полтавський район
 Іванівка — Рівненська область, Дубенський район, Козинська сільська громада
 Іванівка — Рівненська область, Дубенський район, Млинівська селищна громада
 Іванівка — Рівненська область, Рівненський район, Великомежиріцька сільська громада
 Іванівка — Рівненська область, Рівненський район, Соснівська селищна громада
 Іванівка — Рівненська область, Сарненський район
 Іванівка — Сумська область, Охтирський район
 Іванівка — Сумська область, Роменський район
 Іванівка — Сумська область, Конотопський район
 Іванівка — Тернопільська область, Тернопільський район, Підволочиська селищна громада
 Іванівка — Тернопільська область, Тернопільський район, Іванівська сільська громада
 Іванівка — Харківська область, Ізюмський район, Ізюмська міська громада
 Іванівка — Харківська область, Ізюмський район, Барвінківська міська громада, Гаврилівська сільська рада
 Іванівка — Харківська область, Ізюмський район, Барвінківська міська громада, Іванівська сільська рада
 Іванівка — Харківська область, Богодухівський район
 Іванівка — Харківська область, Куп'янський район, Дворічанська селищна громада
 Іванівка — Харківська область, Куп'янський район, Петропавлівська сільська громада
 Іванівка — Харківська область, Куп'янський район, Шевченківська селищна громада, Нижньобурлуцька сільська рада
 Іванівка — Харківська область, Куп'янський район, Шевченківська селищна громада, Петрівська сільська рада
 Іванівка — Харківська область, Лозівський район
 Іванівка — Харківська область, Чугуївський район, Вовчанська міська громада
 Іванівка — Харківська область, Чугуївський район, Чкаловська селищна громада
 Іванівка — Херсонська область, Бериславський район
 Іванівка — Херсонська область, Каховський район
 Іванівка — Херсонська область, Скадовський район
 Іванівка — Херсонська область, Херсонський район
 Іванівка — Хмельницька область, Шепетівський район, Білогірська селищна громада
 Іванівка — Хмельницька область, Шепетівський район, Ізяславська міська громада
 Іванівка — Хмельницька область, Шепетівський район, Улашанівська сільська громада
 Іванівка — Хмельницька область, Хмельницький район, Волочиська міська громада
 Іванівка — Хмельницька область, Хмельницький район, Городоцька міська громада
 Іванівка — Хмельницька область, Хмельницький район, Розсошанська сільська громада
 Іванівка — Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район
 Іванівка — Черкаська область, Уманський район
 Іванівка — Черкаська область, Черкаський район
 Іванівка — Чернігівська область, Ніжинський район
 Іванівка — Чернігівська область, Новгород-Сіверський район
 Іванівка — Чернігівська область, Корюківський район
 Іванівка — Чернігівська область, Чернігівський район

 Іванівка — колишня назва села Яновка, Одеська область, Подільський район, Любашівський селищна громада

 Іванівка — колишнє село Поливанівської сільської ради Магдалинівського району Дніпропетровської області, зняте з обліку 16 жовтня 1998 року
 Іванівка — село Артемівського району Донецької області, приєднано до села Васюківка
 Іванівка — колишня назва села Яноші Берегівського району Закарпатської області
 Іванівка — колишня назва села Іванівці Коломийського району Івано-Франківської області
 Іванівка — колишнє село Іванківського району Київської області, зняте з обліку 14 жовтня 1999 року
 Іванівка — село Нестеровського району Львівської області, приєднано до села Іваники
 Іванівка — колишнє село Щасливської сільської ради Доманівського району Миколаївської області, зняте з обліку 16 березня 2000 року
 Іванівка — колишнє село Новоолександрівської сільської ради Ананьївського району Одеської області, зняте з обліку
 Іванівка — село Стоянівської сільської ради Великомихайлівського району Одеської області, приєднано до села Василівка
 Іванівка — село Чапаєвської сільської ради Великомихайлівського району Одеської області, приєднано до села Юрашеве
 Іванівка — колишнє село Андріївської сільської ради Борівського району Харківської області, зняте з обліку
 Іванівка — село Барвінківського району Харківської області приєднано до села Гусарівка
 Іванівка — колишнє село Кам'янської сільської ради Дворічанського району Харківської області, зняте з обліку
 Іванівка — колишнє село Лісностінківської сільської ради Куп'янського району Харківської області, зняте з обліку 21 грудня 1987 року
 Іванівка — село Куп'янського району Харківської області приєднано до села Паламарівка
 Іванівка — колишнє село Циркунівської сільської ради Харківського району Харківської області, зняте з обліку

Селища:
 Іванівка — Миколаївська область, Первомайський район
 Іванівка — Миколаївська область, Кривоозерський район
 Іванівка — Полтавська область, Карлівський район
 Іванівка — Харківська область, Барвінківський район
 Іванівка — Черкаська область, Золотоніський район
 Іванівка — Черкаська область, Уманський район

Залізниця:
 Іванівка — пасажирська залізнична станція Одеської дирекції Одеської залізниці
 Іванівка — пасажирська залізнична платформа Полтавської дирекції Південної залізниці

Див. також 
 Мала Іванівка
 Марто-Іванівка
 Нова Іванівка
 Івановка
 Михайлівка
 Миколаївка